Зоопарк Сконе () — зоопарк в Южной Швеции, расположен недалеко от города Хёэр в лене Сконе. Основан в 1953 году.

История 
Зоопарк Сконе, основанный в 1953 году, действует как фонд. Он является членом европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Камилла Йонссон является директором зоопарка с 2008 года.

Зоопарк поддерживается , который ежегодно предоставляет зоопарку средства в размере от одного до двух миллионов крон. Стоимость входа в зоопарк Сконе составляет 200 крон для взрослого. Предыдущая цена в 160 крон была увеличена в 2009 году с целью увеличения бюджета зоопарка. Всего в 2008 году зоопарк посетило 211 000 человек, а в 2009 году — немного больше.

Животные 
В зоопарке содержится 900 животных, представляющих около 100 видов.

Зоопарк Сконе специализируется на животных скандинавской фауны, однако животные-сироты из других уголков мира иногда временно размещаются там, пока для них не будет найдено новое место. 

Также в зоопарке содержатся несколько видов домашних животных: ,  (порода овец) и  (шведская порода рогатого скота).

Инциденты 
Зоопарк Сконе стал предметом споров в начале 2010 года, когда целая стая волков сбежала из своего вольера и была застрелена. Эти волки были застрелены, чтобы предотвратить побег из зоопарка, что вызвало критику со стороны борцов за права животных. Безопасность вольеров зоопарка также подверглась критике, и Djurrättsalliansen подала жалобу на руководство зоопарка.

Примечания

Ссылки 

 

Появились в 1953 году в Швеции
Зоопарки Швеции
Хёэр (коммуна)